Лига чемпионов АФК 2016 — 35-й розыгрыш главного клубного футбольного турнира Азиатской конфедерации футбола (АФК) и 14-й под названием Лига чемпионов АФК.

Участники 
В розыгрыше турнира принимают участие 45 команд из 17 стран:
 24 команды квалифицируются напрямую в групповой раунд
 21 команда начинает турнир с квалификационных раундов

Примечания
  ТАИ:Клуб Чонбури заменил в Лиге Чемпионов АФК занявший 3-е место в чемпионате Таиланда 2015 года клуб Супханбури, поскольку тот не сумел получить лицензию АФК. 
  <small>СИН:Победитель чемпионата Сингапура 2015 — клуб ДПММ из Бандар-Сери-Бегавана — представляет Национальную футбольную ассоциацию Брунея и не имеет права выступать в Лиге чемпионов АФК. В связи с этим в турнире его заменил Тампинс Роверс.

Квалификационные матчи

Восточная Азия

1-й раунд 

|}

2-й раунд 

|}

Раунд плей-офф 

|}

Западная Азия

Раунд плей-офф 

|}

Групповой этап

Жеребьёвка группового этапа 
Жеребьёвка группового этапа прошла 10 декабря 2015 года. 32 команды были распределены по восьми группам. Две команды из одной страны не могли попасть в одну группу.

В жеребьёвке участвовали 32 команды (по 16 от Западной и Восточной зоны), причём 24 из них были определены автоматически и 8 добавлены как победители стадии плей-офф.

Зона Западной Азии
  Аль-Наср
  Аль-Хиляль
  Аль-Ахли
  Аль-Иттихад (Победитель матчей плей-офф)
  Сепахан
  Зоб Ахан
  Трактор Сази
  Пахтакор
  Насаф
  Локомотив
  Бунёдкор (Победитель матчей плей-офф)
  Аль-Айн
  Аль-Наср
  Аль-Джазира (Победитель матчей плей-офф)
  Лехвия
  Аль-Джаиш (Победитель матчей плей-офф)

Зона Восточной Азии
  Чонбук Хёндэ Моторс
  Сеул
  Сувон Блюуингз
  Пхохан Стилерс (Победитель матчей плей-офф)
  Санфречче Хиросима
  Гамба Осака
  Урава Ред Даймондс
  Токио (Победитель матчей плей-офф)
  Мельбурн Виктори
  Сидней
  Гуанчжоу Эвергранд
  Цзянсу Сайнти
  Шанхай Теллэйс (Победитель матчей плей-офф)
  Шаньдун Лунэн (Победитель матчей плей-офф)
  Бурирам
  Биньзыонг

В каждой группе проводился двухкруговой турнир, два победителя которого выходили в плей-офф.

Из-за отказа клубов из Саудовской Аравии играть на территории Ирана (после нападения на саудовские дипломатические миссии в Иране и последующего разрыва саудовско-иранских дипломатических отношений) АФК перенёс встречи клубов Саудовской Аравии и Ирана во всех четырёх группах зоны Западной Азии на последние игровые дни группового этапа (19-20 апреля и 3-4 мая 2016 года). Было принято решение о том, что если до 15 марта 2016 года отношения между Саудовской Аравией и Ираном не вернутся в нормальное русло, то все встречи между саудовскими и иранскими клубами будут сыграны на нейтральных полях. Поскольку к указанной дате саудовско-иранские отношения не нормализовались, встречи саудовских и иранских клубов между собой прошли на стадионах Катара, Омана и ОАЭ.

Группа А

Группа B

Группа С

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа Н

Плей-офф 
На этой стадии победитель определялся по итогам двух матчей.

Участники

1/8 финала 
16 участников плей-офф были распределены на пары следующим образом:

Зона Западной Азии
 1-я команда группы A против 2-й команды группы C
 1-я команда группы C против 2-й команды группы A
 1-я команда группы B против 2-й команды группы D
 1-я команда группы D против 2-й команды группы B

Зона Восточной Азии
 1-я команда группы E против 2-й команды группы G
 1-я команда группы G против 2-й команды группы E
 1-я команда группы F против 2-й команды группы H
 1-я команда группы H против 2-й команды группы F

Таким образом создались следующие пары:

|-
!colspan=5|Зона Западной Азии

|-
!colspan=5|Зона Восточной Азии

|}

Зона Западной Азии 

Локомотив (Ташкент) выиграл 2:1 по сумме двух матчей.

Аль-Наср выиграл 5:4 по сумме двух матчей.

Аль-Айн выиграл 3:1 по сумме двух матчей.

Аль-Джаиш выиграл 6:4 по сумме двух матчей.

Зона Восточной Азии 

Чонбук Хёндэ Моторс выиграл 3:2 по сумме двух матчей.

По сумме двух матчей счёт 2:2. Шанхай Теллэйс победил за счёт гола, забитого на чужом полеПо сумме двух матчей счёт 3:3. Сеул выиграл 7:6 в серии пенальти.По сумме двух матчей счёт 3:3. Шаньдун Лунэн победил за счёт гола, забитого на чужом поле

1/4 финала 

|-
!colspan=5|Зона Западной Азии

|-
!colspan=5|Зона Восточной Азии

{{2М|Сеул|Республика Корея|4−2|Шаньдун Лунэн'|Китай|3−1||1−1|}}
|}
Примечания
  1:В первом матче серии клуб Аль-Наср изначально одержал победу 3:0. Однако 12 сентября 2016 года решением Дисциплинарного Комитета АФК этот результат был отменён и победа со счётом 3:0 была присуждена клубу Аль-Джаиш в связи с тем, что в матче на стороне Аль-Насра принимал участие бразильский форвард Вандерлей, который был зарегистрирован по поддельному индонезийскому паспорту.

 Зона Западной Азии Аль-Айн выиграл 1:0 по сумме двух матчей.Аль-Джаиш выиграл 4:0 по сумме двух матчей. Зона Восточной Азии Чонбук Хёндэ Моторс выиграл 5:0 по сумме двух матчей.Сеул выиграл 4:2 по сумме двух матчей.

 1/2 финала 

|-
!colspan=5|Зона Западной Азии

|-
!colspan=5|Зона Восточной Азии

|}

 Зона Западной Азии Аль-Айн выиграл 5:3 по сумме двух матчей.Чонбук Хёндэ Моторс выиграл 5:3 по сумме двух матчей.

 Финал 

|-

|}

 Первый матч 

 Ответный матч Чонбук Хёндэ Моторс выиграл 3:2 по сумме двух матчей''.

2016
Футбол в Азии в 2016 году